Амаду Диавара (; 17 июля 1997 года, Конакри, Гвинея) — гвинейский футболист, опорный полузащитник бельгийского клуба «Андерлехт» и национальной сборной Гвинеи.

Клубная карьера 
В 2014 году Амаду из Гвинеи привезли селекционеры клуба «Сан-Марино», которые абсолютно точно разглядели в нём игрока основного состава. 2 февраля 2015 года в поединке против «Асколи» он дебютировал на поле. В 2014/2015 году он провёл 15 поединков за свой первый клуб в Серии С1 и привлёк внимание крупных команд.

В июле 2015 года за 420 тысяч фунтов стерлингов был куплен «Болоньей». Также поговаривали об интересе к персоне игрока со стороны «Челси».

22 августа 2015 года Амаду дебютировал в Серии А в поединке против «Лацио», выйдя на 83-й минуте на замену вместо Лоренцо Кризетига. После этого он довольно быстро стал игроком стартового состава и за сезон 2015/2016 появился на поле в 34 встречах.

Ходит множество слухов о возможном трансфере игрока. Так, сообщалось, что им всерьёз интересуются «Шальке 04» и «Ювентус». В июне 2016 года сообщалось о серьёзном интересе к игроку со стороны «Валенсии».

26 августа 2016 года Амаду Диавара официально перешёл в итальянский клуб «Наполи».

1 июля 2019 «Рома» сообщила о приобретении Диавары за 21 млн евро.

Стиль игры 
Представляет собой классического опорного полузащитника, лёгкого в беге и цепкого в отборе. Наибольших сравнений удостаивается с Яя Туре. Также игрока сравнивают с Клодом Макелеле и Дидье Зокора.

Достижения 
 «Рома»
 Победитель Лиги конференций УЕФА: 2021/22

Примечания 

Футболисты Гвинеи
Игроки сборной Гвинеи по футболу
Игроки ФК «Сан-Марино»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Андерлехт»